Birkerhof  bezeichnet folgende Ortschaften:

 Birkerhof (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach. 
 Birkerhof (Wipperfürth), eine Ortschaft in Wipperfürth